

Toponyme 

 Charette, municipalité du Québec ;
 Charette, commune française de l'Isère ;
 Charette, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Charette-Varennes ;
 Charette-Varennes, commune française de Saône-et-Loire.

Nom de famille 

 Benoît Charette, journaliste québécois ;
 Benoît Charette, homme politique québécois ;
 Christiane Charette (1952-), animatrice de télévision québécoise ;
 Michel Charette, acteur québécois ;
 Nicolas Charette, écrivain québécois ;
 Pierre Charette, membre du Front de libération du Québec ;
 Raymond Charette, annonceur, réalisateur et Animateur de télévision québécois.

Famille de Charette 
 famille de Charette, famille noble bretonne ;
 François Athanase Charette de La Contrie (1763-1796), un des chefs de l'insurrection contre-révolutionnaire de Vendée en France ;
 Charles Athanase Marie de Charette de La Contrie (1796-1848), officier de cavalerie et pair de France ;
 Athanase de Charette de La Contrie (1831-1911), général ;
 Hervé de Charette (1938-), homme politique français ;
 Patrice de Charette (1949-), magistrat français ;

Autre 
 Prix Raymond-Charette : prix de presse québecois

Patronyme français
Patronyme québécois
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France